Roman Vlach (* 21. června 1989 ve Zlíně) je český hokejový útočník.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal ve finském klubu Joensuu, ale závodně s hokejem začínal ve Zlíně, kde se narodil. Ve zlínskem klubu prošel všemi mládežnickými kategoriemi a za seniorský klub v sezóně 2007/08 debutoval, v domácí nejvyšší soutěži. Za sezónu odehrál jeden zápas v nižší lize za klub HK Jestřábi Prostějov. Od sezóny 2009/10 nastupoval pravidelně v seniorském týmu PSG Zlín pod vedením svého otce Rostislava Vlacha, který od roku 2008 vedl jako asistent hlavního trenéra seniorský tým Zlína. V jeho poslední sezóně ve Zlínu se jeho otec stal hlavním trenér. V posledním ročníku za klub si připsal 52 trestných minut, v týmu se tak stal čtvrtým nejtrestanějším hráčem klubu. 30. dubna 2012 odešel na roční hostování do klubu Bílí Tygři Liberec. Za Liberec však nesetrval do konce sezóny, 8. ledna 2013 přestoupil do extraligového klubu HC Energie Karlovy Vary, v jejímž dresu by měl setrvat až do vypršení stávajícího kontraktu. Před sezónou 2014/2015 se vrátil do Zlína. V lednu 2017 byl vyměněn za Davida Ostřížka z Olomouce.

Prvenství 
 Debut v ČHL – 7. října 2007 (RI Okna Zlín proti HC Slavia Praha)
 První gól v ČHL – 25. listopadu 2008 (RI Okna Zlín proti HC Sparta Praha, brankáři Tomáši Pöpperlovi)
 První asistence v ČHL – 23. prosince 2008 (HC Slavia Praha proti RI Okna Zlín)

Klubová statistika 

|-
| 2003/2004
| HC Hamé Zlín 18
| ČHL-18
|6
|1
|0
|1
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2004/2005
| HC Hamé Zlín 18
| ČHL-18
|45
|4
|20
|24
|12
|2
|0
|0
|0
|4
|-
| 2005/2006
| HC Hamé Zlín 18
| ČHL-18
|37
|20
|29
|49
|40
|5
|2
|1
|3
|8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| HC Hamé Zlín 20
| ČHL-20
|9
|0
|2
|2
|4
|3
|0
|0
|0
|12
|-
| 2006/2007
| HC Hamé Zlín 20
| ČHL-20
|44
|17
|16
|33
|24
|9
|1
|3
|4
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| RI Okna Zlín 20
| ČHL-20
|39
|22
|17
|39
|62
|9
|2
|5
|7
|2
|-
| 2007/2008
| RI Okna Zlín
| ČHL
|15
|0
|0
|0
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| HK Jestřábi Prostějov
| 1.ČHL
|1
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2008/2009
| PSG Zlín
| ČHL
|13
|8
|10
|18
|16
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/2009
| PSG Zlín
| ČHL
|36
|5
|3
|8
|26
|5
|1
|1
|2
|0
|-
| 2009/2010
| PSG Zlín
| ČHL
|46
|9
|8
|17
|36
|4
|0
|1
|1
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/2011
| PSG Zlín
| ČHL
|52
|11
|3
|14
|30
|4
|0
|0
|0
|2
|-
| 2011/2012
| PSG Zlín
| ČHL
|45
|3
|7
|10
|52
|9
|0
|0
|0
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012/2013
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
|28
|1
|4
|5
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2012/2013
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
|12
|2
|2
|4
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
|47
|17
|15
|32
|12
|5
|1
|1
|2
|4
|-
| 2014/2015
| PSG Zlín
| ČHL
|50
|11
|20
|31
|32
|7
|4
|1
|5
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/2016
| PSG Zlín
| ČHL
|49
|10
|14
|24
|38
|10
|1
|4
|5
|0
|-
| 2016/2017
| PSG Zlín
| ČHL
|35
|8
|5
|13
|14
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/2017
| HC Olomouc
| ČHL
|15
|8
|3
|11
|10
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2017/2018
| HC Olomouc
| ČHL
| 34
| 4
| 9
| 13
| 20
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/2018
| HC Oceláři Třinec
| ČHL
|15
|5
|2
|7
|4
|15
|2
|2
|4
|6
|-
| 2018/2019
| HC Oceláři Třinec
| ČHL
|5
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/2019
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
|46
|7
|15
|22
|16
|4
|2
|2
|4
|6
|-
|2019/2020||HC Škoda Plzeň||ČHL||18||0||2||2||8||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2019/2020||HC Dynamo Pardubice||ČHL||13||1||0||1||8||—||—||—||—||—
|-
| 2019/2020
| VHK ROBE Vsetín
| 1.ČHL
|11
|4
|3
|7
|6
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#f0f0f0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!561!!102!!112!!214!!314!!76!!14!!15!!29!!28
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči HC Liberec
Hráči HC Třinec
Hráči HC Zlín
Narození ve Zlíně
Narození v roce 1989
Narození 21. června
Žijící lidé
Muži